«Самого́нщики» — советский комедийно-приключенческий короткометражный художественный фильм, снятый в 1961 году на киностудии «Мосфильм» режиссёром Леонидом Гайдаем. Вместе с фильмом «Пёс Барбос и необычный кросс» это первое произведение о трио антигероев-жуликов Труса, Балбеса и Бывалого. Фильм входит в «Сборник комедийных фильмов» (Мосфильм, 1961), куда также вошли фильмы, вышедшие порознь («Чужой бумажник», «Водяной», «Большие неприятности»).

Сюжет 
В небольшом бревенчатом домике в лесу трое друзей — Трус, Балбес и Бывалый — делают на продажу (гонят) самогон. Дело идёт хорошо. Поработав, друзья пробуют самогон и кидают псу Барбосу сахар, смоченный в самогоне. Проснувшись, пёс опрокидывает бутылки и ёмкости с зельем, вынимает змеевик из самогонного аппарата и бежит с ним в пасти из домика в лес. Троица пускается в погоню за собакой, которая приводит самогонщиков к отделению милиции, где их и арестовывают.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Леонид Гайдай, Константин Бровин
 Режиссёр: Леонид Гайдай
 Оператор: Константин Бровин
 Художник: Константин Степанов
 Композитор: Никита Богословский
 Текст песни: Владимир Лифшиц
 Директор: Пётр Феллер

Примечания

Ссылки 
  на официальном канале «Мосфильма»
 НТВ — Документальный цикл «Спето в СССР» — «Песня самогонщиков» (эфир 30 октября 2010)

Короткометражные фильмы СССР 1961 года
Короткометражные фильмы студии «Мосфильм»
Приключенческие фильмы СССР
Короткометражные фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1961 года
Короткометражные фильмы на русском языке
Фильмы Леонида Гайдая
Фильмы с участием Труса, Балбеса и Бывалого
Самогон